Río de Janeiro puede referirse a:

Río de Janeiro, ciudad de Brasil.
Río de Janeiro, estado de Brasil.
Río de Janeiro, estación perteneciente al subte de Buenos Aires.
Rio de Janeiro, navío del Imperio del Brasil.